Филипп Семёнович Пестрак, публиковался как Пилип Пестрак (; 14 (27) ноября 1903 — 22 августа 1978) — советский белорусский писатель, деятель национально-освободительного движения в Западной Белоруссии. Лауреат Государственной литературной премии БССР имени Якуба Коласа (1964, за роман «Средиборье»). Заслуженный деятель культуры БССР (1968). Член СП СССР (1939).

Биография 

Родился 14 (27 ноября) 1903 года в селе Саковцы (ныне Ивацевичский район, Брестская область, Белоруссия) в крестьянской семье. С началом Первой мировой войны его семья эвакуировалась в Самарскую губернию (дер. Максимовка, Бузулукский уезд). Там он получил среднее образование и начал обучение на социально-историческом факультете Самарского университета, однако в 1921 году вместе с семьёй вернулся домой.

В 1924—1926 годах служил в польской армии, закончил службу в звании капрала. Предпринял попытку перейти границу с Белорусской ССР, был задержан. В 1926 году вступил в КПЗБ, с 1927 года — секретарь Коссовского подпольного райкома КПЗБ. Начал публиковаться в 1927 году под псевдонимом П. Звястун. В 1929 году арестован и осуждён на пять лет в тюрьме Лукишки в Вильно. Отбывал срок в Гродненской тюрьме. Всего провёл в заключении 11 лет. В 1939 году возглавил восстание заключённых Гродненской тюрьмы. За организацию восстания был приговорён военно-полевым судом к расстрелу, но власти не успели привести приговор в действие.

После воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской ССР являлся секретарём революционного комитета Гродно, затем был избран депутатом Народного собрания Западной Белоруссии в Белостоке (1939), избирался в состав полномочной комиссии на сессии Верховного Совета СССР (1939). В 1940 году был избран в Верховный Совет СССР 1-го созыва по Гродненскому избирательному округу. В 1940 году также издал первый сборник стихотворений «На варце» (На страже). В 1940—1941 годы возглавлял Белостокское отделение СП БССР.

Первые месяцы Великой Отечественной войны провёл на оккупированной территории в партизанском отряде. Позднее был переправлен за линию фронта, работал начальником Управления по делам искусств при Совнаркоме Белорусской ССР (1943—1945).

После окончания войны начал писать прозу. В 1946—1948 годах работал в Институте языка, литературы и искусства Академии наук Белорусской ССР, в 1948—1951 годах — в СП БССР литературным консультантом. В 1964 году за роман «Серадзібор» получил Государственную литературную премию БССР имени Якуба Коласа. В 1968 году было присвоено звание Заслуженного деятеля культуры Белорусской ССР.

Умер 22 августа 1978 года. Похоронен в Минске на Восточном кладбище.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 2 ордена Трудового Красного Знамени (в том числе 25.02.1955)
 орден Дружбы народов (30.12.1973)
 орден «Знак Почёта» (28.11.1963)
 медали

Творчество

Известные произведения 
 На варце (1940)
 За сваю Айчыну (1946)
 Сустрэнемся на барыкадах (1948-52)
 Встретимся на баррикадах. — М.: Советский писатель, 1955. — 760 с.
 Першыя ўсходы (1951)
 Неспадзяванак (1957)
 Лясная песня (1958)
 Камень (1960)
 Падарожнае (1962)
 Серадзібор (1963)
 Средиборье. — М.: Советский писатель, 1964. — 412 с.
 Сярод чаротаў (1964)
 Слова пра Мінск (1968)

Важнейшие издания 
 Выбраныя творы. Мн., 1947
 Зборнік твораў: У 4 т. Мн., 1969—71
 Т. 1: Вершы. Апавяданні. Аповесці. — Мн., 1969. — 458 с.
 Т. 2: Сустрэнемся на барыкадах: раман, кн. 1. — Мн., 1970. — 429 с.
 Т. 3: Сустрэнемся на барыкадах: раман, кн. 2. — Мн., 1970. — 541 с.
 Т. 4: Серадзібор: раман. — Мн., 1971. — 429 с.
 Зборнік твораў: У 5 т. Мн., 1984—86

Переводы 
Занимался переводами с польского (Элиза Ожешко, Владислав Броневский, Ежи Путрамент, Станислав Рышард Добровольский), украинского (Иван Франко, Леся Украинка, Максим Рыльский, Павло Тычина), литовского и латышского языков.

 Іван Франко. Калі звяры яшчэ ўмелі гаварыць: Казкі / Пераклад з украінскай мовы Піліпа Пестрака. — Мн.: Дзяржвыд БССР. Рэдакцыя дзіцячай і юнацкай літаратуры, 1958. — 148 с.

Память 
 Именем Филиппа Пестрака названы улицы в Минске и Гродно.
 В 2003 году в Белоруссии выпущена почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения Ф. С. Пестрака.

Примечания

Литература 
 Хромчанка, К. Р. Піліп Пестрак: Жыццё і творчасць. — Мн., 1960. — 192 с.
 Хромченко, К. Г. Творчество Филиппа Пестрака : Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филолологических наук / АН БССР, Институт литературы им. Янки Купалы. — Мн., 1958. — 18 с.

Ссылки 
 
 Піліп Пестрак // «Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794—1991» 
 Сяргей Чыгрын. Піліп Пестрак і Беласточчына // Ніва. № 39 (2628), 24 верасня 2006 г. — C. 8

Родившиеся в Слонимском уезде
Члены Коммунистической партии Западной Белоруссии
Депутаты Народного Собрания Западной Белоруссии
Члены КПСС
Персоналии:Коссово
Депутаты Совета Союза 1-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР
Писатели-соцреалисты
Члены Союза писателей СССР
Репрессированные в Польской Республике (1918—1939)
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Заслуженные деятели культуры Белорусской ССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании